

Cinema
The Fly – documentario del 1913 prodotto dalla Edison Company
The Fly – documentario del 1924 diretto da Louis H. Tolhurst
L'esperimento del dottor K. (The Fly) – film statunitense del 1958 diretto da Kurt Neumann
La mosca (The Fly) – film statunitense del 1986 diretto da David Cronenberg

Editoria 
The Fly – rivista musicale britannica

Letteratura
La mosca (The Fly) – romanzo del 1957 di George Langelaan

Musica
The Fly – singolo degli U2 del 1991

Pagine correlate
Fly

Altri progetti